CGC steht als Abkürzung für:

 Community Government Councils, Stadtplanungsorganisation
 Complementary Ground Component, Sendeanlage, siehe Pseudolit
 Confédération Française de l'Encadrement, Gewerkschaft in Frankreich
 Conspicuous Gallantry Cross, Auszeichnung der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs 
 Cornelia Goethe Centrum in Frankfurt, feministische Organisation

Abkürzung